NHK Trophy 2007 года — международный турнир по фигурному катанию, последний этап Гран-при сезона 2007—2008. Прошёл в японском городе Сэндай с 26 ноября по 2 декабря 2007 года в спортивном комплексе «Sendai City Gymnasium». Фигуристы соревновались в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Ссылки 

 Официальный сайт
 

2007 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2007/2008